Пётр Васи́льевич Березо́вский (5 октября 1874, Солигалич, Костромская губерния — ок. 1936) — русский педагог, общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Волынской губернии.

Биография 

Православный. Сын учителя духовного училища.

Окончил Солигаличское духовное училище (1888) и Костромскую духовную семинарию (1894). Высшее образование получил в Киевской духовной академии, которую окончил в 1898 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Богословский курс Стефана Яворского». По окончании духовной академии состоял учителем истории, географии и педагогики в женском духовном училище и женских гимназиях города Житомира. Состоял членом и казначеем Волынского епархиального училищного совета с 1900 года. Дослужился до чина коллежского советника (1907).

В годы первой русской революции состоял в рядах патриотических организаций, возникших в Житомире. Первоначально был членом «Патриотического общества», а затем вступил «Союз русского народа» и в 1906 году был избран товарищем председателя Житомирского отдела СРН. Этим отделом был командирован в местечко Старосельцы, близ Белостока, для открытия там отдела «Союза русского народа» и на З-й съезд монархистов в Москве в 1907 году. Сотрудничал в правых газетах «Волынская жизнь» и «Русское знамя». Состоял членом Совета Волынского отдела и кандидатом в члены Главного совета СРН.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от 1-го и 2-го съездов городских избирателей Волынской губернии. Входил во фракцию правых и был секретарем бюро фракции. Состоял членом комиссий: бюджетной, по народному образованию, и по судебным реформам. Выступал за принятие закона о подоходном налоге, который тормозился октябристами и умеренно-правыми. 28 июля 1912 года заявил о сложении полномочий члена ГД с 1 августа того же года.

На выборах в IV Государственную думу входил в Житомирскую уездную избирательную комиссию Комитета русских избирателей. Баллотировался в выборщики по Житомиру, но не прошел.

В 1936 году арестован и вскоре расстрелян «за контрреволюционную деятельность».

Семья 
 Жена: Нина Клементьевна
 Сын: Михаил (1910—?)

Примечания

Литература 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.
 Книга памяти Ивановской области
 Биография на Хроносе

Журналисты по алфавиту
Журналисты Российской империи
Педагоги Российской империи
Члены Союза русского народа
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Выпускники Киевской духовной академии
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1936 году